Лебяженская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Лебяженская волость (Астраханский уезд) — в составе Астраханской губернии
 Лебяженская волость (Землянский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Лебяженская волость (Тюкалинский уезд) — в составе Тобольской губернии